Pfarrer-Initiative gezeichnet

 Pfarrer-Initiative Deutschland
 Pfarrer-Initiative Österreich